Palaeobatrachus gigas — вид вымерших земноводных из отряда бесхвостых. Фоссилии Palaeobatrachus gigas были обнаружены в Центральной Европе (например в Богемии и на территории Германии и датируются возрастом 130—5 миллионов лет назад (меловой период и частично неоген).

Этимология 
Palaeobatrachus образовано от  — «древняя лягушка»,  — «гигант».

Патологии 
Один из обнаруженных экземпляров Palaeobatrachus gigas имел 6 пальцев на одной из задних ног.

Примечания

Литература 
 Benes, Josef. Prehistoric Animals and Plants. Pg. 178. Prague: Artia, 1979.

Вымершие бесхвостые земноводные
Земноводные мелового периода
Фауна неогена
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 1852 году